Суфи Хасан Абу́ Та́леб (27 января 1925, Тамия, Эль-Файюм, Королевство Египет — 21 февраля 2008, Куала-Лумпур, Малайзия) — египетский политический деятель, и. о. президента Египта (1981) после убийства Анвара Садата.

Биография 
В 1946 году Абу Тлеб окончил юридический факультет Каирского университета, в 1948—1950 гг. продолжил обучение в Парижском университете.

Являлся президентом Каирского университета.

В 1978—1983 гг. — председатель Народного собрания Египта.

Кроме выполнения политических обязанностей, у Суфия Абу Тэлеба была выдающаяся академическая карьера, во время которой он служил президентом Каирского университета и основал университет Эль-Файюма.

Источники 
 Former acting president of Egypt dies in Malaysia

Политики XX века
Правители XX века
Председатели Народного собрания Египта
Президенты Египта
Выпускники Каирского университета
Выпускники Парижского университета
Выпускники Римского университета